Avram Iancu – avvocato rumeno
 Gabriel Iancu – calciatore rumeno
 Gheorghe Iancu – ballerino e coreografo rumeno naturalizzato italiano
 Stefan Iancu – attore rumeno